{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68701) - || 2002 CJ200 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68702) - || 2002 CU215 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68703) - || 2002 CO219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68704) - || 2002 CY219 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68705) - || 2002 CM221 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68706) - || 2002 CX234 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68707) - || 2002 CX235 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68708) - || 2002 CC242 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68709) - || 2002 CE244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68710) - || 2002 CN244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68711) - || 2002 CV244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68712) - || 2002 CO249 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68713) - || 2002 CX253 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68714) - || 2002 CS259 || 6 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68715) - || 2002 CM272 || 8 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68716) - || 2002 CX280 || 8 februari 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (68717) - || 2002 CO286 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68718) Safi || 2002 DQ || 17 februari 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| (68719) Jangyeongsil || 2002 DW || 16 februari 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon
|-
| (68720) - || 2002 DB3 || 21 februari 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| (68721) - || 2002 DC6 || 16 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68722) - || 2002 DF6 || 19 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68723) - || 2002 DH10 || 20 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68724) - || 2002 DH12 || 21 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68725) - || 2002 ED3 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68726) - || 2002 EZ5 || 12 maart 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (68727) - || 2002 EH6 || 12 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68728) - || 2002 EP6 || 6 maart 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (68729) - || 2002 EG12 || 14 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68730) Straizys || 2002 EA13 || 15 maart 2002 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| (68731) - || 2002 ES16 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68732) - || 2002 EF21 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68733) - || 2002 EF25 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68734) - || 2002 EH26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68735) - || 2002 ET26 || 10 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68736) - || 2002 EQ28 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68737) - || 2002 EU28 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68738) - || 2002 EJ35 || 11 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68739) - || 2002 EK38 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68740) - || 2002 EY38 || 12 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68741) - || 2002 EM40 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68742) - || 2002 EO41 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68743) - || 2002 EY42 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68744) - || 2002 EV43 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68745) - || 2002 EP45 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68746) - || 2002 EM46 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68747) - || 2002 EL49 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68748) - || 2002 EE57 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68749) - || 2002 EJ63 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68750) - || 2002 EM68 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68751) - || 2002 ES69 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68752) - || 2002 EF70 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68753) - || 2002 EY74 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68754) - || 2002 EM75 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68755) - || 2002 EN79 || 10 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68756) - || 2002 EW83 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68757) - || 2002 EH86 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68758) - || 2002 EB87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68759) - || 2002 EH87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68760) - || 2002 EL87 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68761) - || 2002 ES89 || 12 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68762) - || 2002 EE94 || 14 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68763) - || 2002 ED96 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68764) - || 2002 EY98 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68765) - || 2002 EE99 || 15 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68766) - || 2002 EN102 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68767) - || 2002 ES104 || 9 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68768) - || 2002 EC106 || 9 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68769) - || 2002 ER110 || 9 maart 2002 || Catalina || CSS
|-
| (68770) - || 2002 EJ131 || 13 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68771) - || 2002 EW138 || 12 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68772) - || 2002 EB147 || 14 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68773) - || 2002 EB153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68774) - || 2002 EG153 || 15 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68775) - || 2002 EH154 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68776) - || 2002 EZ154 || 11 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68777) - || 2002 FD1 || 18 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68778) - || 2002 FO2 || 19 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68779) Schöninger || 2002 FA3 || 18 maart 2002 || Kleť || Kleť
|-
| (68780) - || 2002 FQ3 || 18 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68781) - || 2002 FN7 || 28 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68782) - || 2002 FW7 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68783) - || 2002 FZ9 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68784) - || 2002 FK10 || 17 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68785) - || 2002 FS11 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68786) - || 2002 FA13 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68787) - || 2002 FJ13 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68788) - || 2002 FU13 || 16 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68789) - || 2002 FD17 || 17 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68790) - || 2002 FL28 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68791) - || 2002 FR30 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68792) - || 2002 FY30 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68793) - || 2002 GR4 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68794) - || 2002 GZ6 || 12 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68795) - || 2002 GE9 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68796) - || 2002 GF9 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68797) - || 2002 GG10 || 4 april 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (68798) - || 2002 GX15 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68799) - || 2002 GZ16 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68800) - || 2002 GY18 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten